«Берег москитов» () — кинофильм режиссёра Питера Уира, вышедший на экраны в 1986 году. В основе фильма лежит роман Пола Теру.

Съёмки фильма проводились в Белизе. Во время сооружения декораций для фильма съёмочная группа обнаружила древний храм майя. Об этом было сообщено правительству Белиза, которое объявило эту территорию памятником истории.

В 1987 году лента была номинирована на две премии «Золотой глобус» — за лучшую мужскую роль в драматическом фильме (Харрисон Форд) и за лучшую оригинальную музыку (Морис Жарр). В следующем году Ривер Феникс был награждён премией «Молодой актёр» в категории «лучшая молодая суперзвезда среди мужчин», а Марта Плимптон была номинирована в соответствующей женской категории.

Сюжет 

Эксцентричный изобретатель продаёт дом и увозит свою семью в Центральную Америку — на Берег Москитов, чтобы построить в самом сердце джунглей фабрику по производству льда. Конфликты с семьёй, местным священником и природой — всего лишь небольшие препятствия на пути к полностью поглотившей его мечте.

В ролях 
 Харрисон Форд — Алли Фокс
 Хелен Миррен — мама
 Ривер Феникс — Чарли Фокс
 Конрад Робертс — мистер Хадди
 Андре Грегори — преподобный Спеллгуд
 Марта Плимптон — Эмили Спеллгуд
 Дик О'Нилл — мистер Полски
 Джадриен Стил — Джерри Фокс
 Майкл Роджерс — Фрэнсис Лангли
 Баттерфлай Маккуин — Ма Кенниуик

Награды и номинации 
 1987 — две номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая мужская роль — драма (Харрисон Форд), лучшая музыка к фильму (Морис Жарр)

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы Питера Уира
Экранизации произведений Пола Теру
Фильмы нва США 1986 года
Фильмы на английском языке